У́лица Га́лицкого — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Генерала Галицкого — улица в Калининграде.
 Улица Галицкого — улица в Таганроге.

Украина 
 Улица Галицкого — улица в Луганске.
 Улица Дмитрия Галицкого — улица в Луцке.
 Улица Данила Галицкого — улица в Ровно.
 Улица Галицкого — улица в Черновцах.